Alexander von Benckendorff (diplomaat) (1849-1916), Russisch diplomaat, achterneef
Alexander von Benckendorff (generaal) (1783-1844), Russisch generaal, oudoom